Den Namen Kleitarchos (lat. Cl[e]itarchus) trugen mehrere Personen der griechischen Antike:

 Kleitarchos (Tyrann), ein griechischer Tyrann im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Kleitarchos (Historiker), Historiker und Autor einer romanhaften Alexandergeschichte
 Kleitarchos (Grammatiker), Grammatiker und Lexikograph aus Aigina im 1. Jahrhundert v. Chr